Оберасбах () — город в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Фюрт. Население составляет 17 173 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,11 км². Официальный код — 09 5 73 122.

Город подразделяется на 7 городских районов.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии